Канарейка:
 Канарейка — подвид канарского канареечного вьюрка.
 Канарейка — населенный пункт в Бижбулякском районе Башкортостана.
 6С1 «Канарейка» — советский бесшумный стрелково–гранатомётный комплекс на базе автоматов семейства АК разработки ЦНИИточмаш.
 «Канарейка» — болевой прием в самбо (ущемление икроножной мышцы перегибанием).
 «Канарейка» — галера Балтийского флота Российской империи 1719 года постройки, участник Северной войны.
 «Канарейка» — кайка Балтийского флота Российской империи 1727 года постройки.
 «Канарейка» — галера Балтийского флота Российской империи 1728 года постройки.
 «Канарейка» — галера Балтийского флота Российской империи 1741 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов и Семилетней войны 1756—1763 годов.
 «Канарейка» — галера Балтийского флота Российской империи 1756 года постройки, участник Семилетней войны 1756—1763 годов.